Bulgan District kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Ömnögobi), 
 Bulgan (provinshuvudstad), stad och distrikt i provinsen Bulgan, 
 Bulgan (distrikt i Mongoliet, Chovd), 

Robotskapade Mongolietförgreningar